Ван Пен ():
 Ван Пен (футболіст, 1978)
 Ван Пен (футболіст, 1993)
 Ван Пен (футболіст, 1997)